El término compás aparece en los artículos siguientes:

Dibujo
 Compás, un instrumento que sirve para trazar circunferencias.
Compás plano, un dispositivo para cualquier trazo de geometría.
Compás de proporciones (o pantómetra), un elemento para hacer cálculos analógicos.
Compás radial, instrumento para trazar circunferencias de gran tamaño.
Compás de reducción (o compás de cuatro puntas), utilizado para reproducir modelos a escala.

Geometría
Construcción con regla y compás, procedimiento fundamental de la geometría clásica griega.

Arquitectura
Compás, un atrio o lonja previo al acceso de iglesias y conventos.

Música
Compás, una división rítmica de fragmentos de igual duración que se lleva a cabo en una obra musical.

Navegación marítima y aérea
 Compás (del inglés compass), un instrumento utilizado para determinar direcciones y rumbo a bordo de un barco o un avión.
 Compás magnético (o brújula), un instrumento de orientación.

Simbología
Compás, uno de los símbolos de la francmasonería.

Astronomía
Constelación Circinus, también conocida como Compás.